Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1981 — сорок первый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 22 сентября по 18 октября в Ивано-Франковске.

18 участниц: по 4 победительницы из 3 полуфиналов (Воронеж, Минск, Ярославль); 4 призёра 40-го чемпионата  страны; персонально приглашённые Н. Гаприндашвили и Н. Иоселиани. 

1-ю половину чемпионата лидировала Иоселиани — 7½ очков из 9. Конкурировала с ней Гаприндашвили. Выиграв в последнем туре у Л. Зайцевой, Гаприндашвили догнала Иоселиани; обе стали чемпионками страны — по 12 очков. 3-е место заняла Т. Хугашвили — 11 очков. Чемпионат являлся одновременно зональным турниром ФИДЕ; право участия в межзональном турнире завоевали Зайцева, Т. Миногина, И. Острий, Н. Титоренко, Т. Чехова и Хугашвили.

Примечательные партии 
Н. Иоселиани — Н. Гаприндашвили:
1. e4 c5 2. Кc3 d6 3. Кge2 Кf6 4. g3 Кc6 5. Сg2 g6 6. d4 cxd4 7. Кxd4 Сd7 8. Кde2 Сg7 9. 0-0 0-0 10. Кd5 Кxd5 11. exd5 Кe5 12. h3 Лc8 13. Кd4 Фb6 14. c3 Лfe8 15. Крh2 Фa6 16. Лfe1 b5 17. Фe2 Кc4 18. Кc6 Сxc6 19. dxc6 Лxc6 20. Сxc6 Фxc6 21. f3 d5 22. Сe3 a5 23. f4 e5 24. Фxe5 Лxe5 25. Фf2 Кxe3 26. Лxe3 Лxe3 27. Фxe3 d4 28. cxd4 Фc2+ 29. Крh1 Фxb2 30. Фe8+ Сf8 31. Лf1 Фxa2 32. Фxb5 Фe6 33. Крh2 Сd6 34. Фd3 h5 35. h4 a4 36. Крg2 a3 37. d5 Фg4 38. Лf2 Фa4 39. Фc2 Фxc2 40. Лxc2 Крf8 41. Лc6, ничья.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «64 — Шахматное обозрение», Номер 23, декабрь 1981 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1981 год в шахматах
Спорт в Ивано-Франковске
Спорт на Украине в 1981 году
Сентябрь 1981 года
Октябрь 1981 года
Чемпионаты СССР в 1981 году